The Man Hater – cortometraggio del 1914 diretto da E.A. Martin
The Man Hater – film del 1917 diretto da Albert Parker
The Man Hater – cortometraggio del 1920 diretto da Grace Cunard